Naama – postać z Księgi Rodzaju
 Naama – żona Salomona
 An-Naama – miasto w Algierii
 An-Naama – prowincja w Algierii